Clint Eastwood se puede referir a:

 Clint Eastwood, un cineasta y actor estadounidense.
 «Clint Eastwood», una canción del grupo Gorillaz.
 Clint Eastwood, un alias utilizado por Marty McFly en la película Back to the Future Part III.